Bobeck ist die Bezeichnung folgender Orte:
Bobeck, eine Gemeinde in Thüringen

Bobeck ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Bobeck (1925–1992), deutscher Bildhauer, siehe Karl Bobek
 Michael Bobeck, Brigadegeneral der US Army

Siehe auch:
 Bobek